Alfred Gilman ist der Name folgender Personen:

* Alfred Gilman senior (Alfred Zack Gilman; 1908–1984), US-amerikanischer Pharmakologe
 Alfred Goodman Gilman (1941–2015), US-amerikanischer Pharmakologe